Фаше́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний схід від Парижа, 90 км на південний захід від Діжона, 65 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 64 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 105,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фашен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фашен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр